Gaseh Sayang (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Gaseh Sayang (Manyak Payed), een plaats in Indonesië